

Patronyme 

 Arnold Burmeister (1899-1988) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Felix Burmeister (1990-) est un footballeur allemand.
 Hermann Burmeister (1807-1892) est un zoologiste prussien naturalisé argentin.
 Joachim Burmeister (1564-1629) est un compositeur allemand et théoricien de la musique
 Saskia Burmeister (1985- ) est une actrice australienne.

Hydraulogie 
 Le lac Burmeister est un lac d'origine glaciaire situé en Argentine.

Zoologie 
 Le Cariama de Burmeister est une espèce d'oiseau.
 Le Colibri de Burmeister est une espèce de colibri.
 Le Marsouin de Burmeister est une espèce de mammifère marin.